Az 59. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1975. május 25-én rendezték meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022929/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1975ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek